El término humor puede referirse:

a los cuatro humores, una teoría creada en la época clásica de la antigua Grecia por Hipócrates de Cos;
al humor, la cualidad o capacidad para provocar la risa;
al estado de ánimo, denominado coloquialmente humor ("buen humor", "mal humor", etc.);
al humor acuoso, el líquido transparente situado en el interior del ojo;
al humor vítreo, el líquido gelatinoso situado en el interior del ojo;
a la Revista Humor -título original: Hum®  (Humor registrado)-, una revista humorística y de opinión argentina de fines del siglo XX.